ZZC steht für:

 Zero-Zero Conditions (zero ceiling visibility und zero flight visibility, bzw. Keine Entscheidungshöhe (0 ft) und keine Runway Visual Range (0 m)) bei der Instrumentenlandung

ZZC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: Testfahrzeuge (Pkw und Lkw)

ZZC